Guardia del rey y guardia de la reina puede referirse a:
La guardia de un rey o de una reina
 Guardia de corps
 Guardia real